Lukačovce, Slowaakse gemeente in de regio Prešov
Lukáčovce, Slowaakse gemeente in de regio Nitra